Raybould peut faire référence à :

Patronyme 
 Billy Raybould (1944-), joueur gallois de rugby ;
  (1886-1972), chef d'orchestre britannique ;
  (1933-), homme politique américain ;
  (1926-2015), infirmière et écrivaine britannique ;
  (1940-), footballeur britannique ;
 Ethel Raybould (1899-1987), mathématicienne australienne ;
  (1958-), femme politique américaine ;
 Jody Wilson-Raybould (1971-), femme politique canadienne ;
  (1934-), joueur britannique de cricket ;
  (1983-), joueur de soccer américain ;
 Sam Raybould (1875-1949), footballeur britannique ;
  (1884-1944), footballeur britannique ;
  (v. 1836-1886), mineur et homme politique canadien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme